Золотий Дюк:
 Золотий Дюк —  одеський кінофестиваль, що проводився з 1988 по 1994 рік.
 Золотий Дюк — головний приз кінофестивалю Золотий Дюк та Одеського міжнародного кінофестивалю.